Laser kan syfta på:

 Laser – en slags ljusstråle
 Laser (båtmodell) – båtmodell
 Laser (växter) – växtsläkte
 Laser – harts som ska ha utvunnits ur den antika växten silphium

Se även 
 Lazer